Королевство Таити было основано в 1788 году одним из правителей области Тефана, Тоухе (Ту), принявшим имя Помаре I. Заручившись поддержкой британских миссионеров, он постепенно подчинил себе весь остров Таити и соседние острова.

Королевство существовало почти на протяжении века. В этот период на Таити сменилось пять монархов, каждый из которых был носителем имени Помаре. В 1842 году королева Помаре IV приняла французский протекторат над Таити, а в 1880 году Франция аннексировала Таити с санкции короля Помаре V, превратив его в свою колонию.

Короли Таити

Список

Генеалогия

См. также 
 Список колониальных глав Французской Полинезии
 Президент Французской Полинезии

Примечания

Ссылки 

 French Polynesia на worldstatesmen.org

Списки правителей Океании
История Французской Полинезии
Правители Таити